

Джонсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Джонсбург — селище, штат Іллінойс